Кивиярви () — многозначный топоним финского происхождения от слов kivi (камень) и järvi (озеро):

в России 
 Кивиярви — озеро на Карельском перешейке.
  — железнодорожная станция в Карелии на границе с Финляндией, западнее Костомукши.
 Кивиярви (озеро, Лоймольское сельское поселение, восточное) — озеро на территории Лоймольского сельского поселения Суоярвского района Республики Карелии.
 Кивиярви (озеро, Лоймольское сельское поселение, западное) — озеро на территории Лоймольского сельского поселения Суоярвского района Республики Карелии.
 Кивиярви (озеро, Лоймольское сельское поселение, южное) — озеро на территории Лоймольского сельского поселения Суоярвского района Республики Карелии.
 Кивиярви (озеро, Поросозерское сельское поселение, восточное) — озеро на территории Поросозерского сельского поселения Суоярвского района Республики Карелии.
 Кивиярви (озеро, Поросозерское сельское поселение, западное) — озеро на территории Поросозерского сельского поселения Суоярвского района Республики Карелии.
 Кивиярви (озеро, Поросозерское сельское поселение, юго-западное) — озеро на территории Поросозерского сельского поселения Суоярвского района Республики Карелии.
 Кивиярви (озеро, Поросозерское сельское поселение, северное) — озеро на территории Поросозерского сельского поселения Суоярвского района Республики Карелии.
 Кивиярви (озеро, Лендерское сельское поселение) — озеро на территории Лендерского сельского поселения Муезерского района Республики Карелии.
 Кивиярви — озеро на территории Пенингского сельского поселения Муезерского района Республики Карелии.
 Кивиярви (озеро, Вешкельское сельское поселение) — озеро на территории Вешкельского сельского поселения Суоярвского района Республики Карелии.
 Кивиярви (озеро, Костомукшский городской округ) — озеро на территории Костомукшского городского округа Республики Карелии.
 Кивиярви (озеро, Кемский район) — озеро на территории Кемского района Республики Карелии.

в Финляндии 
  — озеро в общинах Луумяки и Леми, 76 км2
  — озеро в общинах Кивиярви и Каннонкоски, 154 км2
 Кивиярви (община) — община в провинции Центральная Финляндия, Финляндия.
  — озеро в общинах Мухос и Утаярви, 1.43 км2